Поля́рный код () — линейный корректирующий код, основанный на явлении поляризации канала. Является первым известным кодом с субквадратичной сложностью кодирования и декодирования , который доказуемо достигает пропускной способности дискретных бинарных симметричных каналов без памяти, например, двоичного симметричного канала или двоичного канала со стиранием. Полярные коды также могут применяться на недвоичных или непрерывных каналах и являются оптимальными кодами для сжатия данных с потерями.

Полярные коды рассматривались в качестве претендентов на использование в стандарте сотовой связи 5G NR, однако в ходе сравнительного анализа предпочтение было отдано кодам LDPC.

Примечания

См. также 
 Турбо-код
 LDPC-код

Теория кодирования
Теория информации
Обнаружение и устранение ошибок
Алгоритмы